Gorup-Besánez ist der Familienname folgender Personen:
* Eugen von Gorup-Besánez (1817–1878), Chemiker und Hochschullehrer in Erlangen
 Ferdinand Gorup von Besánez (1855–1928), österreichischer Polizeijurist und Polizeipräsident von Wien
 Johann Matthias Gorup von Besánez (1749–1835), kaiserlicher General

Siehe auch:
 Gorup